Der CECAFA Club Cup, (), ist ein Fußballvereinswettbewerb in Zentral- und Ostafrika, der seit 1974 mit einer Unterbrechung (1990) jährlich ausgespielt und vom Council for East and Central Africa Football Associations (CECAFA), einer Unterorganisation der CAF, organisiert wird. Nachdem der Wettbewerb seit 2002 durch den Ruandischen Präsidenten Paul Kagame gesponsert wird, ist er auch als Kagame Inter-Club Cup bekannt. 1967 fand bereits eine inoffizielle Austragung statt, die der Abaluhya FC (später: AFC Leopards) aus Kenia gegen Dar Sunderland (später: Simba SC) aus Tansania im Finale mit 5:0 für sich entschied.

Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich jeweils die nationalen Meister aus Äthiopien, Burundi, Dschibuti, Eritrea, Kenia, Ruanda, Sansibar, Somalia, Sudan, Südsudan, Tansania und Uganda, wobei verschiedene Länder auch schon zwei und mehr Teams stellten und zweimal Gastmannschaften aus der DR Kongo zugelassen wurden. Gespielt wird in Turnierform in einem Land in der Regel mit drei Gruppen zu drei bis fünf Teams. Die zwei erstplatzierten jeder Gruppe und die beiden besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Ab diesem wird im K.-o.-System bis zum Finale der Sieger ausgespielt.

Die Endspiele und Sieger

Ranglisten

Weblinks 
 Details zu den Turnieren auf rsssf.com (englisch)

CECAFA Club Cup